Oceans of Fantasy () — четвёртый студийный альбом евро-карибской группы Boney M., выпущенный в сентябре 1979 года. Oceans Of Fantasy стал вторым альбомом Boney M., который возглавил британские чарты.

Альбому предшествовал изданный весной 1979 года сингл «», один из самых больших хитов группы. Оригинальная длина трека составляет 4:02, а песни, такие как «» и «Bahama Mama», были на 7 секунд длиннее чем на самом альбоме. Как и в предыдущем альбоме группы Nightflight to Venus, оригинальные записи Hansa Records также включали ряд различных изменений некоторых треков.

На некоторых дисках был указан неверный порядок треков.

Список песен 
Сторона A
 «Let It All Be Music» (W. S. van Vugt)
 «Gotta Go Home» (Музыка Фрэнка Фариана, Хайнца Хута, Юргена Хута; слова Фреда Джея)
 «Bye Bye Bluebird» (Фрэнк Фариан, Фред Джей и Джордж Рейам)
 «Bahama Mama» (Музыка Фрэнка Фариана, слова Фреда Джея)
 «Hold On I’m Coming» (Исаак Хайес, Девид Портер)
 «Two of Us» (Леннон — Маккартни)
 «Ribbons of Blue» (авторы Кейт Форси, Л. Эндрю)

Сторона В
 «Oceans of Fantasy» (Дитмар Кауэл, Диди Зил, Фред Джей) — 5:26
 «El Lute» (Фрэнк Фариан, Фред Джей, Ганс Блюм)
 «No More Chain Gang» (Райнер Эрхардт, Фрэнк Фариан и Фред Джей)
 «I’m Born Again» (Авторы Гельмут Рулофс и Фред Джей) — 4:08
 «No Time to Lose» (Фрэнк Фариан, Фред Джей, Стефан Клинкхаммер)
 «The Calendar Song (January, February, March …)» (Фрэнк Фариан)

Чарты 
Альбом

Сингл

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Boney M. 40th anniversary (Official website)
 Boney M. (Official website)
 Boney M. на Facebook
 Frank Farian — Official website.
 Liz Mitchell — Official website.
 Sheila Bonnick — Official website.
 Liz Mitchell «BONEY M.» in Moscow 28.01.2013
 Marcia Barrett — Official website.
 Marcia Barrett — Официальный сайт в России и СНГ
 Marcia Barrett Fan Site — Official fan website
 Maizie Williams — Official website.
 Bobby Farrell — Official website.
 Fantastic Boney M. — Unofficial website.
 Frank Farian and Boney M. — Russian portal
 official Boney M.'s musltimedia portal by Sony Music
  — Musical DADDY COOL (Switzerland)
 DADDY COOL Germany Tour 2017
 Frank Farian’s Fan Club (Livejournal Blog)

Альбомы Boney M.